Reggae Rabbits – seria emitowana w paśmie Kartony w repertuarze stacji 4fun.tv. Jest ona wyprodukowana techniką lalkową. Jej bohaterowie to pięć królików, mieszkających w parku Babilon (na łączce), które dyskutują na różne tematy. W serialu poruszana jest m.in. tematyka polityki, religii, a także tematy tabu (np. seksualność). Głosu wszystkim postaciom użyczył Jarosław Boberek.

Bohaterowie

Postacie pierwszoplanowe 
 Ciocia – różowy królik. Rozważny, spokojny i inteligentny. Homoseksualista oraz hipis.
 Herman – królik w niemieckim hełmie. Dość ograniczony intelektualnie, mówi z wyraźnym niemieckim akcentem, wtrącając powszechnie zrozumiałe słowa w języku niemieckim. Przeżył II wojnę światową, pacyfista ze skłonnością do dewiacji seksualnych.
 Czarny – czarny królik mówiący z wyraźnym żydowskim akcentem. Inteligentny cwaniak, fundamentalista religijny (ale nie konsekwentny), ma kuzynów na Wall Street, kosmopolita
 Bezdomny – filozof, intelektualista oraz indywidualista pochodzenia słowiańskiego.
 Gość – pomarańczowy królik. W zależności od potrzeb scenariusza gra reportera, prezentera tv, rosyjskiego szpiega oraz terrorystę. Jedyny królik o zmieniającym się w zależności od odcinka głosie.

Postacie epizodyczne 
 Bóg – pojawił się w odcinkach Cisza Nocna i Tu mówi Pan Bóg.
 Pani Kiełbasa i pan Kiełbasa – pojawiają się w odcinku Jad kiełbasiany (jad kiełbasiany jest nazwany w tym odcinku "kiełbasianym HIV").
 Czaszka – pojawia się w odcinku Pan Czacha.
 Lord Vacek – parodia Lorda Vadera, pojawia się w odcinku Lord Vacek. Uważa się on za ojca Hermana, jednak nie był nim. Przeżył trzynaście zawałów. Gdy Vacek umarł, a Herman zdjął z jego głowy hełm, Lord Vacek wygłosił przemówienie Adolfa Hitlera.
 Wirujący Holender – wygląda jak wentylator, jednak jest on pożeraczem dusz. Pojawia się w odcinku Wirujący Holender.
 Ogórek – przybysz z innej planety. Pojawia się w odcinku Kwaszony ogórek.

Odcinki

Linki zewnętrzne 
 

Polskie telewizyjne seriale animowane
Polskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2007